Franciaország
Chaux, település Franciaországban, Côte-d’Or megyében
Chaux, település Franciaországban, Territoire de Belfort megyében
Chaux-des-Crotenay, település Franciaországban, Jura megyében
Chaux-lès-Port, település Franciaországban, Haute-Saône megyében
Chaux-lès-Clerval, település Franciaországban, Doubs megyében
Chaux-Neuve, település Franciaországban, Doubs megyében
Chaux-Champagny, település Franciaországban, Jura megyében
Chaux-la-Lotière, település Franciaországban, Haute-Saône megyében
Chaux-lès-Passavant, település Franciaországban, Doubs megyében
Chaux-des-Prés, település Franciaországban, Jura megyében